Anār Darah kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Anār Darah (distriktshuvudort), Farah, 
 Anār Darah (distrikt), Farah, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar